Конверзија је у општој употреби термин којим се означава процес промене веровања или политичке странке, а у природним наукама и индустрији означава промену хемијских или физичких карактеристика супстанце. Такође, одбрамбени механизам у коме се анксиозност или емоционални конфликт претварају у супротне манифестације попут бола, губитка емоција или парализе. У компјутерском речнику, конверзија је процес промене података који обавља софтвер или хардвер.

Литература

Спољашње везе 
 Енглеска Википедија о конверзији података

Социологија